Conclave – assemblea dei cardinali per eleggere il papa
 Conclave – romanzo di Roberto Pazzi del 2001
 Conclave – romanzo di Robert Harris del 2016

Altri Progetti